Пак Чи Сон (; также часто встречается неправильное написание Парк Джи Сун; ; 25 февраля 1981, Сувон, Республика Корея) — южнокорейский футболист, полузащитник. Наиболее известен по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 2005—2012 годах, а также за сборную Республики Корея, за которую провёл 100 матчей. В настоящее время работает в структуре «Манчестер Юнайтед», занимая должность глобального посла клуба.

Клубная карьера

Начало карьеры

ПСВ

«Манчестер Юнайтед» 
Летом 2005 года Пак перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед» за £4 млн.

Пак стал первым азиатским игроком, надевшим капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед». Это произошло в матче Лиги чемпионов против «Лилля» 18 октября 2005 года, когда Райан Гиггз покинул поле. Свой первый гол за «Юнайтед» он забил 20 декабря 2005 года в матче пятого раунда Кубка Футбольной лиги против «Бирмингем Сити». 9 апреля 2006 года Пак забил свой первый гол в Премьер-лиге в ворота лондонского «Арсенала».

В сезоне 2006/07 Пак долгое время был травмирован, однако сыграл достаточно матчей для получения чемпионской медали Премьер-лиги. В апреле 2007 года он отправился в США, где ему была сделана операция на колене.

1 марта 2008 года Пак забил свой первый гол после восстановления от травмы в матче против «Фулхэма». 29 апреля Пак сыграл в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором своими активными действиями нейтрализовал Лионеля Месси, пробежав за матч в общей сложности около 12 км. Алекс Фергюсон, однако, не включил Пака в заявку на финальный матч против «Челси», хотя впоследствии признался, что это решение было одним из самых трудных в его тренерской карьере.

В начале сезона 2008/09 Пак забил единственный гол в матче против «Челси», который завершился вничью 1:1; в этой игре Пак был признан «игроком матча». 13 декабря 2008 года он провёл свой 100-й матч за «Юнайтед» в игре против «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лейн». Пак был включён в состав «Юнайтед» на клубный чемпионат мира, который прошёл в конце 2008 года. Он не сыграл в полуфинале, зато провёл на поле все 90 минут в финальном матче, в котором «Юнайтед» одержал победу с минимальным счётом 1:0, став первым английским клубом, выигравшим этот турнир. 7 марта 2009 года Пак забил свой первый гол в Кубке Англии в матче против «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж». 5 мая 2009 года он забил свой первый гол в Лиге чемпионов за «Юнайтед» в ответном полуфинальном матче против «Арсенала» на «Эмирейтс». «Юнайтед» одержал победу в матче и во второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов. 27 мая 2009 года Пак стал первым азиатским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов УЕФА.

14 сентября 2009 года продлил свой контакт с «Юнайтед» до 2012 года. 31 января 2010 года он забил свой первый гол в сезоне в матче против «Арсенала» на «Эмирейтс», в котором «Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1. 10 марта 2010 года Пак забил гол в ворота «Милана» в матче плей-офф Лиги чемпионов. 21 марта 2010 года Пак забил важнейший мяч в дерби против «Ливерпуля», замкнув головой кросс Даррена Флетчера; «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1. 4 мая 2010 года Пак заявил, что хотел бы провести остаток карьеры в «Юнайтед»: «Нет причин, по которым я хотел бы уйти в другой клуб».

22 сентября 2010 года Пак забил свой первый гол в сезоне в ворота «Сканторп Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Футбольной лиги. 26 октября он вновь отличился уже в следующем раунде Кубка Лиги, забив гол в ворота «Вулверхэмптон Уондерерс». 6 ноября в матче Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» Пак обеспечил «Юнайтед» победу со счётом 2:1, став автором обоих голов «красных дьяволов» в этой встрече. 27 ноября он отличился в матче с «Блэкберном». Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» признал Пака лучшим игроком клуба в ноябре, а затем и в декабре 2010 года. 13 декабря 2010 года Пак забил единственный гол в матче против «Арсенала», обеспечив «красным дьяволам» победу со счётом 1:0. Этот гол стал четвёртым голом корейца в семи матчах против лондонского «Арсенала». Впоследствии Пак отправился выступать за сборную на Кубке Азии, из-за чего пропустил семь матчей «Манчестер Юнайтед». Вернувшись с турнира, он выбыл на месяц из-за травмы. Вернулся на поле только 2 апреля в матче против «Вест Хэма», в котором «Юнайтед» праздновал победу со счётом 4:2. 12 апреля Пак забил гол в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси».

12 августа 2011 года Пак продлил свой контракт с клубом до 2013 года. Он сам заявил по этому поводу следующее: «Я наслаждался каждой минутой, проведённой в „Юнайтед“. Я счастлив быть частью клуба в текущей фазе его истории, в момент создания очередной захватывающей молодой команды. Я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в том, чтобы „Юнайтед“ продолжал оставаться одним из лучших клубов». 28 августа забил свой первый гол в сезоне 2011/12 в матче против «Арсенала», который завершился победой «красных дьяволов» со счётом 8:2.

9 июля 2012 года Пак перешёл в лондонский «Куинз Парк Рейнджерс». Статистика полузащитника в сезон игр за «Куинз Парк Рейнджерс» — 20 матчей (15 — в стартовом составе), три голевые передачи, одна жёлтая карточка.

8 августа 2013 года Пак Чжи Сон подписал годовое арендное соглашение с «ПСВ Эйндховен», за который уже выступал до своего появления в английской премьер-лиге.

14 мая 2014 года объявил о завершении карьеры. 33-летний южнокорейский футболист, являющийся самым титулованным игроком в Азии, рассказал, что решил повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с коленом. Последний матч хавбек провёл 3 мая за «ПСВ Эйндховен», в который он перешёл на правах аренды из «Куинз Парк Рейнджерс».

«Я пришел к выводу, что не могу больше играть. Из-за слабого состояния моего колена я не думаю, что мог бы отыграть ещё один сезон. У меня нет никаких сожалений по поводу моей карьеры. Я не испытываю чувства разочарования», — заявил Пак, который в 2008 году стал первым азиатом, выигравшим Лигу чемпионов.

Карьера в сборной 
Пак дебютировал в сборной Южной Кореи в 2000 году. Он изначально выступал на позиции опорного полузащитника. После прихода в сборную Гуса Хиддинка Пак начал выступать на позиции атакующего полузащитника на обоих флангах и в центре.

Пак принял участие в трёх чемпионатах мира: в 2002, 2006 и 2010 годах, забив на каждом из чемпионатов по одному голу.

В конце января 2011 года Пак объявил о завершении карьеры в сборной Южной Кореи, объяснив это желанием предоставить возможность проявить себя в сборной более молодым южнокорейским футболистам.

Голы за сборную 
 Голы сборной Южной Кореи указаны первыми.

Достижения

Командные достижения 
 Киото Санга
 Победитель 2-го дивизиона Джей-лиги: 2001
 Обладатель Кубка Императора: 2002

 ПСВ Эйндховен
 Чемпион Эредивизие: 2004/05
 Обладатель Кубка Голландии: 2005

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги (4): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009, 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2010, 2011
 Итого: 11 трофеев

 Сборная Южной Кореи
 4-е место на Чемпионате мира 2002 года

Личные достижения 
 Лучший полузащитник Премьер-лиги (по версии Kicker): 2006
 Лучший азиатский футболист в Европе: 2007
 Рекордсмен сборной Южной Кореи по количеству голов на чемпионатах мира: 3 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте QPR.co.uk
 Профиль футболиста на сайте ManUtd.com

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК ПСВ